Kimi
Kimi Räikkönen
Hana-Kimi

Desambiguação